Suo padre era Pedro Theón, probabilmente figlio illegittimo di Bermudo I delle Asturie; suo fratello invece era Vímara Peres (A Coruña, Galizia, c. 820 – Guimarães, 873) un militare portoghese vissuto nel IX secolo e primo Conte del Contado Portucalense.

Discendenza 
Sposò Ibéria, da cui ebbe:
 Mendes delle Asturie, contessa di Deza a seguito del suo matrimonio con Alfonso Betotes Mauregates (c. 830 -?), nobile dell'Alto Medioevo del Regno di León. Attualmente Deza è un comune spagnolo situato nella provincia di Sória, comunità autonoma di Castiglia e León.

Albero genealogico

Note 

Asturie (dinastia)